Герцен — фамилия немецкого происхождения, образованная от слова Herz (сердце).

Персоналии

Фамилия 
 
 Герцен, Наталья Александровна (1817—1852) — жена А. И. Герцена, героиня произведения «Былое и думы».
 Герцен, Пётр Александрович (1871—1947) — советский хирург и онколог.
 Герцен, Эдуард (1877—1936) — бельгийский химик.

Имя 
 Копылов, Герцен Исаевич (1925—1976) — советский физик, диссидент.
 Юхананов, Герцен Робертович (1996) — оперный и эстрадный певец.

Прочее 
 Герцен — город в Германии.